Duccio Chiarini, réalisateur italien ;
 Gianfranco Chiarini (1966-), chef cuisinier italien ;
 Luigi Chiarini (1900-1975), critique, théoricien de cinéma, scénariste et réalisateur italien ;
 Luigi Chiarini (abbé), abbé italien, professeur de la Faculté de Théologie catholique ;
 Marcantonio Chiarini (1652-1730), architecte et peintre italien ;
 Pietro Chiarini (vers 1717-1765), compositeur italien du xviiie siècle ;
 Riccardo Chiarini (1984-), coureur cycliste italien ;
 Vittorio Chiarini (1937-), coureur cycliste italien.

Astronomie 
 (10376) Chiarini, astéroïde de la ceinture principale